Curaçao – wyspa na Morzu Karaibskim
 Curaçao – rodzaj napoju alkoholowego